Claudio Encarnacion Montero Green, né le  à Islington en Londres, est un acteur anglais. Il a commencé sa carrière à l'âge de douze ans.
Jeune acteur très connu pour son talent dans les films, il a déjà été récompensé aux Young Award comme meilleur espoir.

Biographie 
Claudio est né à Islington, Londres. Il dispose de 3 jeunes sœurs Ada, Yesenia et Bellah, Ericka et une sœur plus jeune qui vit à Miami, États-Unis.

Dans Big Time Rush Claudio a agi comme un jeune homme du nom de Billie Rivera et aussi dans le court métrage El Ave Del Paraiso, une lutte contre la pauvreté de Saint-Domingue de la jeunesse. Encarnacion est un résident d'Islington, Londres et a assisté à la Charte école City and Guilds de Londres Art School et également à Teaneck communautaire. Il est apparu dans quelques œuvres de théâtre mettant en évidence le Don Quichotte comme un aubergiste, Pinocchio comme un mendiant parmi.

Dans la même année, il a fait ses débuts avec succès sur El Ave Del Paraiso. Encarnacion fait une apparition dans le prochain film de Nickelodeon origine appelé Swindle avec Jennette McCurdy, Ariana Grande, Ciara Bravo, Noah Munck etc qui a été diffusé en septembre 2013.

Filmographie

Notes et références

Liens externes 
 
  Claudio Encarnacion Montero

Naissance en avril 1995
Naissance à Islington (Londres)
Acteur anglais
Enfant acteur britannique